Sigsgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Sigsgaard (* 1938), dänischer Pädagoge und Politiker (SF, VS), Parlamentsabgeordneter
 Jens Sigsgaard (1910–1991), dänischer Schriftsteller und Psychologe
 Thomas Sigsgaard (1909–1997), dänischer Psychologe und Hochschullehrer